Яйва — селище міського типу в Росії, Пермський край
 Яйва — річка в Росії, ліва притока Ками